Peter Maas (auteur), een Amerikaanse journalist en auteur
 Peter Maas (burgemeester), een Nederlandse burgemeester
 Peter Maas (wielrenner), een Nederlands wielrenner